Abdelkader Benarab (1954-) est écrivain, chercheur et journaliste algérien vivant en France.
 Malika Benarab-Attou (1974-), est une femme politique française.
Patronyme algérien